Il peccatore (The Trespasser) – romanzo di D. H. Lawrence del 1912
 L'intrusa (The Trespasser) – film del 1929 diretto da Edmund Goulding
 The Trespasser – film del 1947 diretto da George Blair